Anabar bezeichnet

im pazifischen Inselstaat Nauru:
 Anabar (Distrikt), Distrikt
 Anabar (Dorf), Dorf
 Anabar (Wahlkreis), Wahlkreis

in der Republik Sacha (Jakutien), Sibirien, Russland, Asien:
 Anabar (Fluss), Fluss
 Anabar (Rajon), Rajon
 Anabar (Straße), in Bau befindliche Fernstraße

Siehe auch:
 Anabarbucht
 Anabargolf
 Anabarplateau